Bjorn Fratangelo era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Dominic Stricker ha sconfitto Yoshihito Nishioka con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Tennys Sandgren (secondo turno)
  Andreas Seppi (primo turno) 
  Yoshihito Nishioka (finale)
  Liam Broady (secondo turno)

  Jurij Rodionov (secondo turno) 
  Ernesto Escobedo (quarti di finale) 
  Emilio Gómez (secondo turno, ritirato) 
  Jack Sock (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Sebastian Fanselow (primo turno) 
  Emilio Nava (secondo turno)
  Alexis Galarneau (quarti di finale)

  Rinky Hijikata (primo turno) 
  Roberto Quiroz (primo turno) 
  Ulises Blanch (primo turno)

Wildcard 

  Aleksandar Kovacevic (primo turno) 
  William Blumberg (quarti di finale)

  Keegan Smith (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Cleveland Open 2022